Entorrhizomycetes är en klass av svampar. Entorrhizomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Entorrhizomycetes